Petrescu puede referirse a:

Petrescu:
 Anca Petrescu (1949–2013), política y arquitecta rumana;
 Camil Petrescu (1894–1957), escritor rumano;
 Dan Petrescu (1967–), futbolista rumano;
 Nicolae Petrescu (1886–1954), filósofo, sociólogo y antropólogo rumano.

Petreșcu
 Elena Ceaușescu (nacida Petreșcu) (1916–1989), política rumana.